Turbinoptidae — семейство носовых клещей из надсемейства Analgoidea гипотряда Astigmata.

Описание 
Микроскопического размера клещи. Тело округлое, боковые щетинки очень короткие. Лапки передних двух пар ног очень короткие, с развитыми апикальными коготковидными выступами. Паразиты, которые обнаруживаются в носовой полости разнообразных птиц. Включает экологическую группу постоянных паразитов верхних дыхательных путей птиц.

Систематика 
Семейство было впервые выделено в 1957 году бельгийским акарологом и паразитологом профессором Алексом Файном (1912–2009). 9 родов и 38 видов. Рассматривается в составе гипотряда Astigmata (=Astigmatina) из подотряда панцирных клещей. Ранее с 1982 года вместе с семействами Pyroglyphidae и Ptyssalgidae выделялось в отдельное надсемейство Pyroglyphoidea, в последнее время (Gaud & Atyeo, 1996) включается в состав надсемейства Analgoidea. 

 Colinoptes – Mycteroptes – Neoschoutedenocoptes – Oxleya – Passerrhinoptes – Rhinoptes – Schoutedenocoptes – Turbinoptes

Примечания

Литература 
 Fain, A. 1977. Observations sur les Turbinoptidae d'Afrique au Sud du Sahara (Acarina: Astigmata). Revue de Zoologie Africaine 91: 83–116
 Knee, Wayne, Heather Proctor, and Terry Galloway. 2008. Survey of nasal mites (Rhinonyssidae, Ereynetidae, and Turbinoptidae) associated with birds in Alberta and Manitoba, Canada. The Canadian Entomologist 140 (03): 364—379.
 Proctor H. C. 2003. Feather mites (Acari: Astigmata): Ecology, Behavior, and Evolution. Annual Review of Entomology 48: 185—209. .

Ссылки 
 Australian Faunal Directory
 Joel Hallan’s Biology Catalog: Pterolichidae.

Astigmata
Семейства паукообразных
Паразиты птиц